243 км, 243-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.

 243 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога (Азербайджан). Код 555116

 243 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога (Владимирская область). Код 263020
 243 км —  пост,  Северная железная дорога (Архангельская область). Код  296024
 243 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Саратовская область). Код 606619
 243 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827867